Кинта Чиља има више значења:

 Кинта Чиља (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кинта Чиља (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кинта Чиља (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кинта Чиља, Абдон Зуњига (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику